Dorfkirche Dambeck bezeichnet:

 Dorfkirche Dambeck (Bobitz) im Ortsteil Dambeck der Gemeinde Bobitz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Kirchenruine Dambeck im Ortsteil Dambeck der Gemeinde Bütow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Dambeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Gemeinde Dambeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Dambeck (Salzwedel) im Ortsteil Dambeck der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Kloster Dambeck